19. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w West Allis, w USA, w dniach 6–7 lutego 1988. Zawody rozegrano na sztucznym torze State Fair Park. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złoto zdobyli: reprezentantka NRD Christa Rothenburger oraz Amerykanin Dan Jansen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (20 sklasyfikowanych) oraz 29 łyżwiarzy (28 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1988 w sportach zimowych
1988 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Wisconsin